Azurduy puede hacer referencia a:
 Juana Azurduy (1780-1862), patriota del Alto Perú;
 Provincia de Juana Azurduy de Padilla, del departamento boliviano de Chuquisaca;
 Municipio de Azurduy, capital del anterior;
 Monumento a Juana Azurduy, en Buenos Aires, Argentina.